Honda CBR600F – motocicletta stradale sportiva prodotta dal 1987 al 2006, ritornata in produzione dal 2011.
Honda CBR600RR – motocicletta stradale sportiva in produzione dal 2003.